Скадовський — прізвище польського походження.

 Скадовський Іван Георгійович (* 1874 — † 1937) — священик, святий Російської Православної Церкви
 Скадовський Микола Львович (* 1846 — † 1892) — український маляр
 Скадовський Сергій Балтазарович (* 1863 — † 1918) — поміщик, громадський діяч, благодійник, засновник міста Скадовська
 Скадовський Сергій Миколайович (* 1886 — † 1962) — радянський гідробіолог, лауреат Ленінської премії

Див. також 

 Скадовські